Pesotum – rodzaj grzybów
 Pesotum – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Pesotum (ang. Pesotum Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign